

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Rokiciny – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rokiciny
 Rokiciny – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rokiciny
 Rokiciny – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka

Inne 
 Rokiciny – stacja kolejowa
 Rokiciny – gmina wiejska
 Rokiciny – dawna gromada

Zobacz też 
 Rokiciny Podhalańskie, Rokiciny-Kolonia